Лакедемоновское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Лакедемоновка.

Административное устройство 
В состав Лакедемоновского сельского поселения входят:
 село Лакедемоновка
 село Беглица
 село Гаевка
 хутор Красный Пахарь
 село Малофедоровка
 хутор Чапаева

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района